A 24 129-es számú mellékút egy másfél kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Heves megyében. Legfontosabb szerepe, hogy Demjén település számára biztosít közúti közlekedési kapcsolatokat.

Nyomvonala 

A 25-ös főútból ágazik ki, annak 0+850-es kilométer-szelvénye közelében, észak-északnyugat felé, Kerecsend területén; ugyanott ágazik ki az ellenkező irányba a 25 102-es út. Első szakaszán Demjéni út néven húzódik, majd körülbelül egy kilométer megtétele után elhagyja Kerecsendet és átlép Demjén területére. A község  központját a 4. kilométere környékén éri el, majd a hatodik kilométer után átlép Egerszalókra. Ott ér véget, Ady Endre út néven, a 2416-os útba torkollva, annak a 37+800-as kilométerszelvénye környékén. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 8,815 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 6.

Jegyzetek 

24129